

Geografia 
 Wick – villaggio del Dorset, Inghilterra
 Wick – villaggio del Gloucestershire, Inghilterra
 Wick – villaggio del West Sussex, Inghilterra
 Wick – villaggio del Wiltshire, Inghilterra
 Wick – villaggio del Worcestershire, Inghilterra
 Wick – città della Scozia
 Wick – villaggio del Galles
 Wick – comunità non incorporata dell'Ohio, Stati Uniti d'America
 Wick – comunità non incorporata della Virginia Occidentale, Stati Uniti d'America

Persone 
 Douglas Wick – produttore cinematografico statunitense
 Gian Carlo Wick – fisico italiano
 Helmut Wick – aviatore tedesco

Altro 
 Wick Communications – casa editrice statunitense